

Geografia dos Estados Unidos 
 Neptune City —  cidade da Nova Jérsia
 Neptune Beach —  localidade da Flórida

Outros 
 Lockheed P-2 Neptune  —  avião
 Neptune (navio francês - 1803)
 Neptune/Triton Orbiter —  projecto da NASA
 Microsoft Neptune —  programa de computador

}}

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia